Mendiburu est un patronyme porté notamment par :

 Ramón Mendiburu (1940-), coureur cycliste espagnol ;
 Sandrine Mendiburu (1972-), golfeuse professionnelle.